Герб Липецка — является символом города Липецка.

Герб утвержден Решением Липецкого городского Собрания представителей № 215 от 3 октября 1996 года "О проекте Положения о гербе города Липецка" с изменениями в описании герба 1 ноября 1996 года решением Липецкого городского Собрания представителей №231. Решением Липецкого городского Совета депутатов от 16 августа 2005 года №85 было утверждено "Положение о гербе и флаге города Липецка".

Герб является гласным.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Большое изумрудное липовое дерево обозначает имя города.
Восстановленный исторический герб города Липецка 1781 г., без верхней "тамбовской" части.

История 

16 августа 1781 года, когда Липецк был уездным городом в составе Тамбовского наместничества, был принят первый его герб.

27 декабря 1968 года решением XI сессии Липецкого городского Совета депутатов трудящихся был утверждён новый герб советского Липецка, автором которого являлся Николай Родионович Полунин.

На многих плакатах 1970-х годов гербовый щит дополнялся сверху золотой плашкой, на которой было написано название города.

3 октября 1996 года Липецкое городское Собрание представителей восстановило исторический герб города. Уже 1 ноября 1996 года решением Липецкого городского Собрания представителей № 231 были внесены изменения в Положение «О гербе города Липецка», в котором герб описывался так: 
Это описание было включено в Устав города Липецка, принятый решением Липецкого городского Собрания представителей Липецкой области от 1 января 1996 № 232.

В новом «Положение о гербе и флаге города Липецка», утверждённым решением Липецкого городского Совета депутатов от 16 августа 2005 года № 85, герб описывается уже более точно: 
Современный герб Липецка представляет собой изображение изумрудного липового дерева в золотом поле, означающее имя города; подножие дерева — натуральный зелёный холм.

Критика липецкой символики 
По мнению Александра Елецких, члена липецкого областного краеведческого общества, современный герб не отражает исторических, культурологических и социальных связей липецкой земли. На гербе Липецка — липа. Изначально этот населённый пункт носил название Липск или Липец. Липец — это липовый мёд, липкий и сладкий. Века назад на территории сегодняшнего Липецка простирались липовые рощи и дубравы Тамбовской губернии, где геральдическим символом был улей с тремя пчёлами. По мнению Александра Елецких, присутствие пчёл на гербовом щите восполнило бы недостающую историческую преемственность Липецка и подчеркнуло бы ценность липового мёда как символа липецкого края.

Интересные факты 
Уроженец Становлянского района Липецкой области Сергей Трещёв во время пятой экспедиции на МКС в 2002 году брал с собой среди личных вещей герб города Липецк.

Примечания 

Липецк
Символы Липецка
Липецк
Гербы с изображением липы